Kalevi Laitinen est un nom pouvant désigner:

Kalevi Laitinen (1918-1997), gymnaste olympique finlandais
 (1919-1995), patineur de vitesse finlandais

Voir aussi

Laitinen, Kalevi